Anliker ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Anliker (* 1949), Schweizer Posaunist

 Kurt Anliker (1926–2006), Schweizer Altphilologe
 Max Anliker (1927–2002), Schweizer Biomediziner und Hochschullehrer
 Stephan Anliker (* 1957), Schweizer Architekt und Sportfunktionär